533 км, 533-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 533 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 925580
 533 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 602425
 533 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 598018